Die 118. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  118. Jäger-Division (Wehrmacht)
  118. Division (Volksrepublik China)
  118. Division (Japanisches Kaiserreich)
  118. Garde-Schützendivision (Sowjetunion)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern